У Швајцарској градом се сматра свако насеље са преко 10.000 становника. По последњим проценама из 2008. године у држави постоји 133 града. Насеље може постати град и ако има мање становника, али уколико испуњава неке друге битне особености (историјске, управно-административне, културне, привредне и др).

Назив 

За градове у Швајцарској се користе називи везани за 3 народа који насељавају државу (Немци, Французи, Италијани).
Немачки језик - -{städte}-,
Француски језик - -{villes}-,
Италијански језик - -{città}-.

Пар градова који се налазе на језичкој граници и имају мешано становништво користе двојни назив у званичне сврхе. Нпр. град Бил/Бјен се налази на француско-немачкој језичкој граници и има мешано француско-немачко становништво, па званично град има двојни назив.

Главне урбане зоне 
Како се у Швајцарској управне границе градова нису мењају деценијама многа велика градска насеља су прерасла своје управне границе и створила многобројна предграђа. Стога је испод дат списак 10 највећих градских градских подручја (град + предграђа) са бројем становника из 2010. године, као одраз праве величине појединих градова.

¹ - Градско подручје се протеже и кроз суседну Француску

² - Градско подручје се протеже и кроз суседне Немачку и Француску

Списак градова са преко 15 хиљада становника 

Подебљним словима су означена су градови који имају историјска градска права

Знаком * су означени градови, који су истовремено и седишта швајцарских кантона

матични језик подразумева говорни језик(е) који су особени за становништво датог града

Познати градови са мање од 15 хиљада становника 
 Алтдорф - главни град кантона Ури
 Апенцел - главни град кантона Апенцел Инероден
 Бруг - један од градова-језгара урбане зоне Баден-Бруг
 Гларус - главни град кантона Гларус
 Давос - познато зимско туристичко одредиште на Алпима
 Делемон - главни град кантона Јура
 Зарнен - главни град кантона Обвалден
 Ле Локл - град под заштитом УНЕСКО-а, као део светске баштине
 Листал - главни град кантона Базел-провинција
 Санкт Мориц - познато зимско туристичко одредиште на Алпима
 Швиц - главни град кантона Швиц
 Штанс - главни град кантона Нидвалден

Додатно погледати 
 Кантони Швајцарске

Спољашње везе 

 Државни уред за статистику
 Страница -{City Population}- везана за градове у Швајцарској

Швајцарска
Ш